Sapín je český rodový název pro několik druhů sapínovitých ryb:

 Acanthochromis Gill, 1863
 Amblypomacentrus Bleeker, 1877
 Cheiloprion Weber, 1913
 Chromis Cuvier, 1814
 Chrysiptera Swainson, 1838ek
 Hypsypops Gill, 1861
 Microspathodon Günther, 1862
 Pomacentrus Lacépède, 1801
 Stegastes Jenyns, 1840

Související články 
 sapínek
 útesník